En Pologne, Dębsko peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Dębsko, un village du powiat de Grodzisk Wielkopolski   
 Dębsko, un village du powiat de Kalisz.

dans la voïvodie de Łódź 
 Dębsko, un village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Dębsko, un village.